Тамбала — село, Єскельдинський район, Жетисуська область, Казахстан
 Тамбала — розмінна грошова одиниця Республіки Малаві (1/100 малавійської квачі)